House of Pain — американо-ирландская хип-хоп-группа, которая выпустила три альбома в 1990-х годах до того, как лидер группы, Эверласт, снова не подался в сольную карьеру. Группа наиболее известна своим хитовым синглом «Jump Around», который занимал топовые строчки в чартах США, Ирландии и Соединённого Королевства. Коллектив распался в 1996, но спустя 14 лет музыканты решили снова объединиться.

Дискография 

 House of Pain (1992)
 Same as It Ever Was (1994)
 Truth Crushed to Earth Shall Rise Again (1996)

Примечания

Ссылки 
 House of Pain: биография на Allmusic 
 Whitey Ford Records — House Of Pain/Everlast новости и дискография
 House of Pain на Last.fm
 Rap.ru Лица-House of Pain

Лауреаты премии «Грэмми»
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1991 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1996 году
Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса
Трио
Хип-хоп-группы США
Хип-хоп-группы Восточного побережья